Der Porsche Grand Prix 1980 war ein Tennisturnier der Damen in Filderstadt. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 10. bis 16. November 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Filderstadt